Balkan Volleyball Association Cup (BVA Cup) är en årlig volleybollturnering för klubblag inom Balkan Volleyball Associations medlemsförbund. Vinnaren blir kvalificerad för CEV Challenge Cup.

Resultat per år

Resultat per klubb

Resultat per stat

Externa länkar 
Officiell webbplats 

BVA Cup